Удар — це імпульсна, короткотривала взаємодія фізичних тіл (з точки зору фізики) або суб'єкта з об'єктом, чи суб'єктів між собою (з точки зору філософії), що направлена на зміну їх стану, і може носити різний характер: від руйнівного (завдання фізичної шкоди, порушення цілісності тощо) до творчого (наприклад, зміна якісних характеристик). Слово «удар» також може вживатися в образному значенні.

За галузевою ознакою розрізняють такі удари:

У бойових мистецтвах:
 Удар (бойові мистецтва)
 Удар ногою
 Удар рукою

У військовому мистецтві:
 Удар (тактика)
 Авіаційний удар

У гірництві:
 Гірничий удар

У медицині:
 Апоплектичний удар
 Сонячний удар
 Тепловий удар

У фізиці:
 Удар (фізика)
 Гідравлічний удар

У футболі:
 Футбольний удар
 Кутовий удар
 Штрафний і вільний удари

Абревіатура 
 УДАР — (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка.